Medianeira — o papel da Virgem Maria como uma mediadora de graças
 Medianeira (Paraná) — município do Paraná
 Medianeira (Porto Alegre) — bairro de Porto Alegre
 Medianeira (Ajuricaba) — distrito de Ajuricaba
 Nossa Senhora Medianeira (Santa Maria) — bairro de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil

Desambiguações de topônimos